Ключевской сельсовет — муниципальное образование и/или административно-территориальная единица в России:

 Ключевской сельсовет — Алтайский край, Тюменцевский район.
 Ключевской сельсовет — Амурская область, Константиновский район.
 Ключевской сельсовет — Бурятия, Заиграевский район.
 Ключевской сельсовет — Еврейская автономная область, Смидовичский район.
 Ключевской сельсовет — Курганская область, Далматовский район.
 Ключевской сельсовет — Курганская область, Шадринский район.
 Ключевской сельсовет — Новосибирская область, Венгеровский район.
 Ключевской сельсовет — Омская область, Омский район.
 Ключевской сельсовет — Свердловская область, Ачитский район.
 Ключевской сельсовет — Свердловская область, Ирбитский район.
 Ключевской сельсовет — Свердловская область, Нижнесергинский район.
 Ключевской сельсовет — Свердловская область, Сысертский район.